Występy w europejskich pucharach bułgarskiego klubu piłkarskiego Lewski Sofia.

Wykaz spotkań pucharowych

PEMK/Liga Mistrzów

Puchar Zdobywców Pucharów

Puchar UEFA/Liga Europy

Liga Konferencji Europy

Bibliografia 
 

Lewski Sofia
Bułgarskie kluby piłkarskie w europejskich pucharach